Washtucna, város az USA Washington államában
 Washtucna, indián törzsfőnök